Voici la liste des planètes mineures numérotées de 257001 à 258000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 257001 à 258000

257001-257100

257101-257200

257201-257300

257301-257400

257401-257500

257501-257600

257601-257700

257701-257800

257801-257900

257901-258000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000